Во́лок — участок суши, обычно с перевалом, между двумя озёрами или реками, через который тащили суда — «волоком».

В русском языке термин «волок» происходит от слова «волочить», то есть тащить (в англ., франц., нем. языках используется слово «portage» латинского происхождения, означающее перемещение судна и груза посуху между двумя портами). Одним из старейших в мире являлся древнегреческий волок Диолк длиной 6 километров между Эгейским и Ионическим морями, который был известен ещё за I тыс. до н. э. Диолк пересекал Коринфский перешеек и соединял два его морских порта — Кенхреи и Лехей.

Волоки широко использовались на ранних этапах развития цивилизации. Но это было одно из «узких» мест водного транспорта того времени. Поэтому в настоящее время там, где это экономически целесообразно, вместо волоков построены каналы (например, Коринфский канал вместо Диолка или Волго-Донской канал) либо перевозки по воде с волоками логистически замещены другими видами транспорта. Однако некоторые исторические волоки до сих пор используются на туристических маршрутах, например, в байдарочных походах.

На бывшей территории Руси известны волоки, которые использовались между притоками крупных рек различных бассейнов. Они чаще всего располагались в верховьях рек на перешейке через водораздел двух бассейнов. Для волока обычно выбиралось место с наиболее коротким путём, при этом удобное для перетаскивания ладей, челнов и других плавсредств посуху через перешеек между двумя притоками, достаточно полноводными для плавания по ним. Ряды сторожевых укреплений и даже города в таких местах назывались «воротами».

Наиболее известные в России волоки 
 Смоленский — между реками Касплей (левый приток Западной Двины, бассейн Балтийского моря) и Днепром (бассейн Чёрного моря), на «пути из варяг в греки» в районе Гнёздова в 14 км к западу от Смоленска.
 Новгородский, или Вышний Волок — между реками Цна (через озеро Мстино, Мсту, озеро Ильмень, Волхов, Ладожское озеро, Неву входит в бассейн Балтийского моря) и Тверцой (левый приток Волги, бассейн Каспийского моря), от которого получил название город Вышний Волочёк в Тверской области.
 Нижний Волок — на реке Мста в обход Боровичских порогов — Уверь, Удина, цепочка озёр к северу от Боровичей и волок назад во Мсту. Волок называли Нижним волоком в отличие от Верхнего волока из Тверцы в Цну возле Вышнего Волочка. Волок заканчивался возле села ниже Боровичей, которое так и называется — Волок.
 Двинский — на Заволоцком пути, между Северной Двиною и озёрами ладожской системы.
 Волго-Донской — между Доном и Волгой на территории современной Волгоградской области, где между собой за перевалку грузов конкурировали на волжской стороне Камышин, Дубовка, Царицын, на донской Иловля и Калач.
 Волжский — у села Переволоки Самарской области, который спрямляет путь вокруг Жигулёвских гор. Сейчас им пользуются туристы во время Жигулёвской кругосветки.
 Волок на Ламе (Волок Ламский) — см. Волоколамск — соединял верховья Волги (через её притоки Шошу и затем Ламу) с Москвой-рекой (через её притоки Рузу и затем Волошню).
 Волок Славенский — между левыми притоками Шексны (впадает в Волгу) и рекой Порозовицей (впадает в Кубенское озеро, из которого вытекает река Сухона — приток Северной Двины, впадающей в Белое море).
 «Яузское мытище» — из Яузы (приток Москва-реки) в Клязьму, от него получил название город Мытищи.

Видеоматериалы 
 показывающий работу рельсового волока.

См. также 
 Диолк — древнегреческая дорога-волок через Коринфский перешеек
 Судоподъёмник

Примечания

Литература 
 
 Едемский М. Б. О старых торговых путях на Севере // Записки русской и славянской археологии. Том IX. СПб., 1913.
 
 
 
 Кузнецов А. Древние дороги земли Заволочской // Уральский следопыт. 1984. № 11. С. 62-63.
 Шмидт Е. А. Древние пути из Днепра через водораздел в Западную Двину // Тверской археологический сборник. Вып. 1. Тверь, 1994.
 
 
 
 
 Корчагин П. А., Черепанова Е. С. Тематический слой «Водно-волоковые пути» портала «Историко-культурное наследие Пермского края»: Особенности создания и возможности анализа методами геоинформационных технологий // Вестник Пермского университета. Серия: История. 2014. Вып. 4 (27). С. 15-23. ISSN: 2219-3111

Ссылки 
 Следы древнего торгового пути и волока между Псковом и Новгородом междуречья Черехи и Узы

 
Каякинг